Стюарт Чейз (; ) — американский . Автор многих работ.

Родился в семье Харви Чейза (Harvey S. Chase).

Учился в 1906—1908 годах в Массачусетском технологическом институте, а затем окончил Гарвардский университет (cum laude, 1910).

В 1917—1920 годах работал в Федеральной комиссии по торговле.

В 1922—1939 годах директор нью-йоркского трудового бюро.
В 1927 году посещал СССР, где встречался со Сталиным.

Тесно сотрудничал с президентом Ф. Рузвельтом в годы его первого срока.

Библиография 
The road we are traveling, 1914-1942: guide lines to America's future as reported to the Twentieth Century Fund. Twentieth Century Fund; 1942
Your Money's Worth: A study in the waste of the consumer's dollar (with Frederick J. Schlink ). 1928
The Tragedy of Waste 1925
Men and Machines 1929
The Nemesis of American Business 1931
A New Deal. New York, The Macmillan company, 1932.
The New Western Front (with Marian Tyler). Harcourt, Brace and Company, 1939.
A Generation of Industrial Peace;: Thirty years of labor relations at Standard Oil Company 1941
The Proper Study of Mankind  Harper & Brothers 1948.
Roads to Agreement: Successful methods in the science of human relations 1951
For This We Fought;: Guide lines to America's future as reported to the Twentieth Century Fund
Danger—Men Talking! a Background Book on Semantics and Communication
Rich Land, Poor Land The Proper Study of Mankind Harper Colophon Books, 1956American Credos 1962Guides to Straight Thinking, With 13 Common Fallacies. New York: Harper, 1956.The Economy of AbundanceThe Tyranny of Words''. New York: Harcourt, Brace and Co, 1938.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Гарвардского университета